Ranczo Leny (fr. Le Ranch, 2012) – francuski serial animowany wyprodukowany przez Zodiak Rights.

W Polsce premiera serialu odbyła się 8 kwietnia 2013 roku na kanale teleTOON+.

Opis fabuły 
Serial opowiada o losach czternastoletniej dziewczyny imieniem Lena, która ma bzika na punkcie koni. Kiedy traci własnego wierzchowca, postanawia już nigdy nie jeździć konno. Wszystko się zmienia, gdy ratuje młodego źrebaka. Dziewczyna poświęca czas, aby pomóc nieufnemu młodemu konikowi i oswoić go. Wtedy dochodzi do wniosku, że wie, co powinna zrobić w życiu. Postanawia założyć Ranczo – schronienie dla porzuconych i skrzywdzonych koni. Wraz z trojgiem przyjaciół Lena ratuje zwierzęta i przeżywa niezwykłe przygody.

Wersja polska 
Wersja polska: na zlecenie teleTOON+ (odc. 1-26) / platformy nc+ (odc. 27-52) – STUDIO PUBLISHING
Dialogi: Daniel Wegner
Reżyseria: Dorota Kawęcka
Dźwięk i montaż: Jacek Kacperek
Kierownictwo produkcji: Urszula Jankowska
Udział wzięli:
 Katarzyna Łaska – Lena (odc. 1-26)
 Katarzyna Owczarz – Lena (odc. 27-52)
 Justyna Bojczuk – Anais
 Artur Pontek – Hugo
 Michał Podsiadło – Angelo
 Małgorzata Szymańska – Samanta Cavaletti
 Adam Pluciński – Nathan (odc. 2)
 Janusz Zadura –
 ojciec Samanty (odc. 3, 9, 12, 19, 21, 29-30, 35, 43, 45),
 Papcio (odc. 11),
 egzaminator (odc. 24),
 komentator (odc. 27, 31, 35-36, 38, 40, 43, 46),
 Howard Templetorn (odc. 28),
 jeden z weterynarzy (odc. 41)
 Monika Walczak – Julia (odc. 10)
 Marcel Groblewski – Kevin (odc. 7, 12-14, 22, 26)
 Miłosz Konkel – Melville (odc. 11)
 Julia Kołakowska –
 Cindy Costa (odc. 16),
 Rachel (odc. 39)
 Cezary Kwieciński – 
 sędzia zawodów (odc. 14),
 ojciec Angela (odc. 17, 21, 26),
 ojciec Leny (odc. 19-20, 25-26, 28-29, 31-32, 38, 40-41, 50),
 ojciec Klemensa (odc. 27),
 złodziej drewna #1 (odc. 44),
 Józef (odc. 50)
 Stefan Knothe – 
 Louie (odc. 19),
 jeden z porywaczy (odc. 21),
 dyrektor szkółki jeździeckiej (odc. 23)
 Wojciech Rotowski – Joe (odc. 24)
 Jakub Mróz – Stevie (odc. 24)
oraz:
 Karol Wróblewski – ojciec Leny (odc. 1-13)
 Anna Gajewska – 
 mama Leny (odc. 1-40),
 Sophie (odc. 15),
 Anna (odc. 38)
 Waldemar Barwiński – 
 Frank Lami (odc. 3),
 ojciec Hugona (odc. 7, 25, 29, 35),
 handlarz koni (odc. 11),
 ojciec Anais (odc. 13),
 żandarm #1 (odc. 30),
 złodziej drewna #2 (odc. 44)
 Monika Wierzbicka – 
 policjantka (odc. 3, 18, 34, 44),
 Vina,
 pielęgniarka (odc. 25),
 stylistka (odc. 28),
 Alma (odc. 29)
 Robert Tondera – 
 komentator zawodów (odc. 14),
 ojciec Leny (odc. 15),
 pan Costa, ojciec Cindy (odc. 16)
 Mateusz Lewandowski – 
 jeden z myśliwych (odc. 19),
 Damian (odc. 21),
 policjant (odc. 21),
 kolega Sofiana i Mątwy (odc. 33, 37, 49),
 angielski zawodnik polo (odc. 43),
 sędzia zawodów polo (odc. 43)
 Jarosław Domin – 
 jeden z myśliwych (odc. 19),
 Raul (odc. 21)
 Monika Węgiel – Nawel (odc. 23)
 Elżbieta Gaertner – żona dyrektora szkółki jeździeckiej (odc. 23)
 Jan Cięciara –
 Klemens (odc. 27),
 Sofian (odc. 29, 33, 37)
 Katarzyna Tatarak –
 mama Klemensa (odc. 27),
 mama Margo (odc. 34),
 Rashell,
 babcia Natka (odc. 50)
 Jan Rotowski – Mątwa (odc. 27, 33, 37, 41, 47, 49, 51)
 Janusz Wituch –
 reżyser teledysku (odc. 28),
 żandarm #2 (odc. 30, 33-34),
 Emir (odc. 31),
 tata Anny (odc. 38),
 lekarz (odc. 41),
 ojciec Angela (odc. 43, 48),
 Xavi (odc. 49)
 Antoni Scardina – Kevin (odc. 30-31, 33, 35, 37-38, 40, 44-45, 49)
 Beata Łuczak –
 Maria (odc. 37),
 nauczycielka (odc. 41),
 mama Anais (odc. 47)
 Rafał Fudalej –
 Jim Norton (odc. 38),
 Teji (odc. 52)
 Aleksandra Radwan –
 mama Leny (odc. 41),
 Beverly (odc. 43),
 dziewczynka (odc. 44)
 Tomasz Błasiak – jeden z weterynarzy (odc. 41)
 Zuzanna Galia –
 Monika (odc. 42),
 Inez (odc. 46)
 Maciej Dybowski –
 angielski zawodnik polo (odc. 43),
 kolega Inez (odc. 46),
 Sofian (odc. 47, 49)
 Andrzej Chudy –
 Pakito (odc. 44),
 Lorka (odc. 46)
 Andrzej Chudy – Marren (odc. 51)
 Dorota Kawęcka
 Przemysław Wyszyński
i inni

Tekst piosenki: Joachim Karafka
Śpiewał: Michał Rudaś

Lektor: Maciej Gudowski

Spis odcinków 

Francuskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2012
Seriale telewizyjne zakończone w 2013